Arnold Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arnold Lake (Iowa)
 Arnold Lake (Clare County, Michigan)
 Arnold Lake (Menominee County, Michigan)
 Arnold Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Arnold Lake (Custer County, Nebraska)
 Arnold Lake (Sheridan County, Nebraska)
 Arnold Lake (New York)